
In questa pagina vengono messi a confronto i valori fonetici delle lettere dell'alfabeto latino con quelli dello spagnolo durante i principali periodi della lingua. L'obiettivo non è presentare l'evoluzione fonetica storica rispetto ai mutamenti dell'ortografia, per cui è possibile che un suono rappresentato da una certa grafia in epoca moderna non provenga dal suono rappresentato dallo stesso periodo storico (per esempio la -c- e la h- attuali dello spagnolo non sempre derivano dalla -c- e la h- latine). Le lettere che non formano parte dell'alfabeto latino internazionale appaiono qui in corsivo.

Note

Bibliografia
 
 
 Historia de la lengua española, Rafael Cano (coordinatore), Ariel Lingüística, Barcellona, 2005. ISBN 8434482614.
 Manual de lingüística románica, José Enrique Gargallo Gil — Maria Reina Bastardas (coordinatori), Ariel Lingüística, Barcellona, 2007. ISBN 9788434482685.

Voci correlate
 Lingua latina
 Latino volgare
 Spagnolo medievale
 Lingua spagnola
 Fonologia della lingua spagnola
 Storia della lingua spagnola

Lingua latina
Fonologia della lingua spagnola
Linguistica comparativa